El nombre Marcos Vázquez puede referirse a:
 Marcos Vázquez, escritor e informático uruguayo;
 Marcos Vázquez, piloto de carreras argentino.